P55 (Letland), een regionale weg in Letland
 Papyrus 55, een papyrusrol van het Nieuwe Testament